Томский научный центр (ТНЦ) Сибирского отделения академии наук (СО РАН) был создан в 1969 году, как Томский филиал Сибирского отделения Академии наук СССР. Входящие в его состав научные учреждения, а также дома, построенные для сотрудников ТНЦ, в основном расположены в томском Академгородке.

Рейтинг 
Томский научный центр СО РАН занимает третье место по численности сотрудников в Сибирском отделении РАН после Новосибирского и Иркутского научных центров. В институтах ТНЦ СО РАН работают 7 % кадров СО РАН.

Состав

Федеральный научный медицинский центр ФАНО 
 Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН (с мая 2017), в составе:
 Томский НИИ онкологии 
 Томский НИИ кардиологии 
 Томский НИИ психического здоровья
 Томский НИИ фармакологии 
 Томский НИИ медицинской генетики 
 Томский НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии («Томский перинатальный центр»)
 НИИ «Тюменский кардиологический научный центр»

Институты 
 Институт оптики атмосферы имени В. Е. Зуева СО РАН;
 Институт химии нефти СО РАН;
 Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН;
 Институт сильноточной электроники СО РАН;
 Институт физики прочности и материаловедения СО РАН;
 Томский научный центр СО РАН;
 Томский филиал института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН;
 Томский филиал института вычислительных технологий СО РАН.

Научные школы 
В ТНЦ СО РАН сложился ряд международно признанных научных школ:
 по оптике атмосферы (академик В. Е. Зуев);
 спектроскопии (член.-кор. РАН С. Д. Творогов);
 сильноточной электронике (академик Г. А. Месяц);
 мощной импульсной энергетике (академик Б. М. Ковальчук);
 мощной релятивистской СВЧ-электронике (академик С. Д. Коровин);
 физической мезомеханике материалов (академик В. Е. Панин);
 климатоэкологическому мониторингу (член.-кор. РАН М. В. Кабанов);
 химии нефтей (проф. А. К. Головко);
 исследованию нефтяных систем, разработке экологически безопасных методов добычи (проф. Л. К. Алтунина);
 структурной динамике вещества (проф. Ю. М. Максимов);
 сибирской гидрогеохимической (проф. С. Л. Шварцев), и других.

Томская инновационная технико-внедренческая Особая экономическая зона 
 Сайт Томск-ОЭЗ

Учреждения культуры 

Дом учёных. Построен силами сотрудников институтов томского Академгородка в 1985 году.

История 
Образован в декабре 1979 года в результате объединения работавших в Томске академических институтов как Томский филиал СО АН СССР.

Руководители 
Президиум Томского научного центра СО РАН последовательно возглавляли:
 академик, Герой социалистического труда В. Е. Зуев (1978—1992);
 доктор физико-математических наук В. А. Крутиков (1992—2000);
 академик С. П. Бугаев (2000—2002);
 академик С. Д. Коровин (2002—2006);
 член-корреспондент РАН С. Г. Псахье (2006—2012);
 член-корреспондент РАН Н. А. Ратахин (2012—2016);
 доктор физико-математических наук В. В. Колосов (2016 - 2020);
c 2020 года Центр возглавляет кандидат физико-математических наук А.Б. Марков

Литература

Примечания

Ссылки 
 Фото с сайта Фотоархив СО РАН
 Томский научный центр СО РАН
 Совет научной молодёжи ТНЦ СО РАН
 Томичи — члены Российской академии наук
 Томичи — член-корреспонденты и действительные члены РАН, РАМН и ВАСХНИЛ
 Томская инновационная Особая экономическая зона технико-внедренческого типа в Томском Академгородке
 Сеть передачи данных Томского научного центра
 Томский научный центр в борьбе за существование. // Наука в Сибири. — Новосибирск, 1998. — № 39—40 (2175—2176). — 23 октября.

Томский научный центр СО РАН